Ciecholewy [] ist der Name folgender Orte in Polen:
 Ciecholewy (deutsch Czechlau), Ort in der Landgemeinde Konarzyny, Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Konarzyny
 Ciecholewy (deutsch Czechlau), Ort in der Landgemeinde Starogard Gdański, Woiwodschaft Pommern; siehe Starogard Gdański (Landgemeinde)